The Blue Mask — одиннадцатый студийный альбом американского рок-музыканта Лу Рида, изданный в 1982 году.

Об альбоме 
После выхода альбома Growing Up in Public Рид покинул Arista Records и вернулся на свой старый лейбл RCA Records, приступив к записи The Blue Mask в 1981 году. Как отмечает альбомный рецензент Марк Деминг, The Blue Mask стал первым альбомом Рида после преодоления алкогольно-наркотической зависимости, что невозможно не заметить — альбом создан с подлинной преданностью к музыкальному ремеслу. Звучание The Blue Mask схоже с коллективом Лу The Velvet Underground, музыкальный критик Том Карсон отметил в нём глубокую романтическую поэзию и чередование жёстких искажённых рок-песен со спокойными мелодичными балладами. В немалой степени эта заслуга принадлежит давним коллегам музыканта: гитаристу Роберту Куайну, басисту Фернандо Сандерсу и ударнику Доану Перри. The Blue Mask был поддержан гастрольным туром, по итогам которого вышел видеоальбом A Night with Lou Reed. Синяя обложка альбома была разработана женой Лу — Сильвией Рид, на основе фотографии Мика Рока к альбому Transformer. The Blue Mask не стал коммерческим хитом, однако сыграл немаловажную роль в становлении легендарного статуса Лу Рида.

Список композиций 
 Первая сторона

 Вторая сторона

Участники записи 
 Лу Рид — вокал, гитара
 Роберт Куайн — гитара
 Фернандо Сандерс — бас-гитара, бэк-вокал
 Доан Перри — ударные

Примечания 

Альбомы 1982 года
Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы RCA Records
Альбомы, оформленные Миком Роком